EHF Liga Mistrzów 2010/2011 – 51. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyć będą 16 drużyny, podzielone na 4 grupy. 12 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 4 wolne miejsca w fazie grupowej walczyło 16 drużyn, podzielonych na cztery grupy. Losowanie fazy kwalifikacyjnej i grupowej odbyło się 13 lipca 2010 r. w Wiedniu. Polskę reprezentowała drużyna SPR Lublin, która odpadła w 2 rundzie kwalifikacyjnej. Pierwsza runda kwalifikacyjna odbyła się w dniach 3–5 września.
Do drugiej rundy kwalifikacyjnej awansowały IK Sävehof oraz T+A/VOC Amsterdam. Druga runda kwalifikacji odbyła się w dniach 17–19 września 2010 r. Pierwsza kolejka fazy grupowej rozpoczęła się 9 października 2010 r. Rozgrywki zakończyły się 14 maja 2011 r. Ligę Mistrzyń zdobyła drużyna Larvik HK.

Uczestnicy 
  Hypo Niederösterreich
  HC Podravka Vegeta
  KIF Vejen
  Randers HK
  Viborg HK
  Itxako Reyno de Navarra
  BM Elda Prestigio
  Toulon Saint Cyr Var HB
  Handball-Club Leipzig
  TSV Bayer 04 Leverkusen
  A.C. Ormi.Loux Patras
  DVSC-Korvex Debreczyn
  Győri ETO KC
  Budućnost Podgorica
  T+A/VOC Amsterdam
  HC Metalurg Skopje
  Byasen IL
  Larvik HK
  SPR Lublin
  Gil Eanes/Lagos dos Descobrimentos
  HC U Jolidon Cluj Napoca
  C.S. Oltchim RM Valcea
  HC Dynamo Wołgograd
  Zwiezda Zwenigorod
  RK Krim
  RK Zaječar
  LK ZUG Handball
  IK Sävehof
  HC Smart
  Maliye Milli Piyango SK

Turnieje kwalifikacyjne

I runda 
Drużyny, które zajęły kolejno 1. i 2. miejsce w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym awansowały do II rundy kwalifikacyjnej.

II runda kwalifikacyjna

Grupa 1 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie C.

Grupa 2 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie D.

Grupa 3 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie A.

Grupa 4 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie B.

Rozstawienie drużyn 
 Koszyk 1:  Viborg HK,  Győri ETO KC,  Hypo Niederösterreich,  C.S. Oltchim RM Valcea
 Koszyk 2:  HC Dynamo Wołgograd,  Larvik HK,  RK Krim,  Handball-Club Leipzig
 Koszyk 3:  Budućnost Podgorica,  Podravka Koprivnica,  Toulon Saint Cyr Var HB,  Itxako Reyno De Navarra
 Koszyk 4:  Randers HK,  Zwiezda Zwenigorod,  IK Sävehof,  DVSC-Korvex Debreczyn

Faza grupowa I

Wyniki

Grupa A

Tabela

Grupa B

Tabela

Grupa C

Tabela

Grupa D

Tabela

Wyniki

Grupa A

Tabela

Grupa B

Tabela

1/2 finału 

|-

Finał

Statystyki

Najlepsze strzelczynie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów 

2010 w piłce ręcznej
2011 w piłce ręcznej
Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych
2010 w Europie
2011 w Europie